Klocke ist der Familienname von:
 Klocke (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht

 Anton Klocke (1864–1913), deutscher Zentrumspolitiker
 Arndt Klocke (* 1971), deutscher Politiker (Grüne), MdL Nordrhein-Westfalen
 Daniel M. Klocke (* 1982), deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich Klocke (1847–1884), deutscher Mineraloge
 Friedrich von Klocke (1891–1960), deutscher Historiker und Genealoge

 Iny Klocke (* 1949), deutsche Schriftstellerin, siehe Iny Lorentz
 Jörg Klocke (* 1960), deutscher Leichtathlet
 Piet Klocke (* 1948), deutscher Musiker und Kabarettist
 Walter Klocke (1887–1965), deutscher Maler, Gestalter von Kirchenfenstern
 Wilhelm Klocke (1923–2012), deutscher Architekt

Klocke steht auch für:
 Klocke (Unternehmen), deutsches Pharmaunternehmen

Siehe auch:
 Glocke (Begriffsklärung)
 Klock